Grindley ist der Familienname folgender Personen:

 David Grindley (* 1972), britischer Leichtathlet und Olympiateilnehmer
 Sally Grindley (* 1953), britische Kinderbuchautorin

Sonstiges:
 Grindley-Plateau, Hochebene in der Ross Dependency, Antarktika